Perrine, Périne, Périnne ou  Perryne est un prénom féminin français, dérivé du mot « pierre ». En tant que dérivé du prénom Pétronille de même origine, elle peut être fêtée le 31 mai. En tant que forme française du prénom italien Pierina, elle peut être fêtée le 6 avril avec Pierina Morosini (1931-1957), béatifiée en 1987.

Personnes portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Perrine.

Saints et bienheureux chrétiens 
 Sainte Perrine, jeune Angevine de 18 ans, est arrêtée sous la Révolution, et, accusée d'être chrétienne, est décapitée en 1793. Elle est fêtée le 27 décembre
 Pierina Morosini, bienheureuse Pierina Morosini (° 1931 - † 1957), béatifiée le  par Jean-Paul II, fêtée le 6 avril
 Perrine Potier Bienheureuse, épouse Turpault, martyre d'Angers née à Cléré-sur-Layon le  fusillée le  à Avrillé

Patronymes 

 Bernard Perrine (1938-), photographe, enseignant et journaliste français ;
 Charles Dillon Perrine (1867-1951), astronome américano-argentin ;
 Ignace Perrine (1912-1992), premier facteur de Rodrigues.

Toponyme 

 Région de Perrine, région de Ganymède.

Notes et références 

Prénom féminin